Reti oder Réti ist der Familienname folgender Personen:

 Ervin Réti (1928–2015), ungarischer Journalist
 József Réti (1925–1973), ungarischer Opernsänger
 Ladislao Reti (1901–1973), italienischer Chemiker und Historiker
 Richard Réti (1889–1929), österreichisch-ungarisch-tschechoslowakischer Schachmeister
 Rudolph Reti (1885–1957), Komponist, Pianist, Musikpädagoge und Verlagsangestellter

Siehe auch:
 Réti-Eröffnung, Réti – Tartakower, Wien 1910, Réti – Aljechin, Baden-Baden 1925
 Rethi
 Rétyi
 Réthy
 Rety (Begriffsklärung)